Příjmení Gavrilov () má více nositelů:

 Alexandr Ivanovič Gavrilov (1884–1955), sovětský raketový konstruktér
 Alexandr Konstantinovič Gavrilov (* 1941), ruský filolog
 Darja Gavrilovová (* 1994), australská tenistka ruského původu
 Igor Vladimirovič Gavrilov (1928–1982), sovětský astronom
 Pjotr Michajlovič Gavrilov (1900–1979), hrdina Sovětského svazu
 Valentin Gavrilov (1946–2003), bývalý sovětský atlet, skokan do výšky

Ruská příjmení
Bulharská příjmení